Lars Arnell kan syfta på bland andra:

* Lars Arnell den äldre (1689–1742), svensk präst och riksdagsman
 Lars Arnell den yngre (1781–1856), svensk landshövding och skriftställare
 Lars Arnell (major) (1731-1790), svensk major

Se även 
 Lasse Anrell, född 1953, svensk journalist och författare